Cette page contient les pages d'homonymie de Bossaerts et Bossaert.

 François Bossaerts (1839-1914), un homme politique bruxellois ;
 Rue François Bossaerts à Schaerbeek, une rue à Bruxelles ;
 François Bossaerts (1879-1960), un artiste peintre bruxellois ;
 Raymond Bossaerts (1938), un acteur belge néerlandophone.

 Émile Bossaert (1854-1920), un industriel et politicien belge ;
 Oscar Bossaert (1887-1956), un footballeur et industriel belge.